Нуримжан Берикулы Салайдин (; 27 октября 1995, Жанакорганский район, Кызылординская область, Казахстан) — казахстанский футболист, вратарь казахстанского клуба «Кайсар».

Клубная карьера 
Воспитанник кызылординского футбола. Футбольную карьеру начинал в 2016 году в составе клуба «Байконур» в первой лиге. 27 ноября 2020 года в матче против клуба «Кызыл-Жар СК» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (1:2). 17 июля 2021 года в матче против клуба «Акжайык» дебютировал в кубке Казахстана (0:0).

Достижения 
 «Кайсар»
 Серебряный призёр первой лиги: 2022

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Байконур»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Кайсар-М»